Calbote puede hacer referencia a:
 Alubias negras, plato de cocina.
 Castañas asadas, un plato de cocina.
 Calbote, fiesta celebrada en varias provincias de España el día 1 de noviembre.